Андреевский собор () — православный храм в Усть-Каменогорске, кафедральный собор Усть-Каменогорской епархии Русской Православной Церкви.

Построен в 2001—2007 годах по проекту архитектора Юрия Трашкова. Вмещает около двух тысяч человек.

Андреевский собор построен в традициях русского православного зодчества: пятикупольный, с высокой шатровой колокольней над входом (тот же тип храма «иже под колоколы», что и первоначальный облик Свято-Троицкого храма). Традиционен и золотистый цвет его куполов, отлитых российскими мастерами.

К лету 2006 года здание нового собора в целом приобрело привычный горожанам вид и стало своеобразной визитной карточкой современного Усть-Каменогорска. 6 августа того же года был совершён первый молебен в новопостроенном здании.

Постоянные богослужения в Андреевском соборе совершаются со дня Рождества Христова 2008 года. 29 августа 2010 года собор освящён главой Митрополичьего округа в Республике Казахстан митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром.

Собор имеет 3 престола: главный — во имя святого апостола Андрея Первозванного, северный — во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, южный — во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона.

По инициативе акимаа Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова к Рождеству Христову 2020 года в соборе был установлен новый дубовый резной иконостас, изготовленный мастерами-резчиками Троицкого братства города Щигры Курской области, ставший подарком руководства области православной общине кафедрального собора.

Святыни: ковчег с частицами мощей святых угодников Божиих: преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима, Саровского чудотворца, иконы с частицами святых мощей святого апостола Андрея Первозванного; святителя-исповедника Николая, митрополита Алма-Атинского; преподобномучеников Алма-Атинских Серафима и Феогноста, а также частицы святых мощей святителя Макария Алтайского, святого праведного Феодора Томского, преподобного Севастиана Карагандинского, священномучеников Владимира Лепсинского и Виссариона Урджарского.

Ссылки 
 Описание и фотографии храма на сайте Усть-Каменогорской епархии

Здания и сооружения Усть-Каменогорска
Соборы Казахстана
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорская епархия
Здания и сооружения, заложенные в 2001 году
Храмы, построенные в 2007 году
Появились в 2007 году в Казахстане